Confidential Report puede referirse a:

Reporte Confidencial, película de 1955, también conocida como Mr. Arkadin, dirigida por Orson Welles.
Resident Evil Confidential Report, videojuego para móviles, desarrollado en 2006.